Băleni ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Băleni (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Băleni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Băleni (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Băleni-Români, Ortsteil von Băleni im Kreis Dâmbovița
 Băleni-Sârbi, Ortsteil von Băleni im Kreis Dâmbovița